Morra steht für:

 Morra (Spiel), traditionelles Spiel mit den Händen
 eine Figur aus den Mumin-Büchern von Tove Jansson, siehe Mumins #Figuren
 Moarre, niederländisch Morra, Dorf in der niederländischen Gemeinde Noardeast-Fryslân in der Provinz Friesland
 Morra (Città di Castello), ein Ortsteil der Stadt Città di Castello, Provinz Perugia, Italien
 Morra-Gambit, eine Variante der Sizilianischen Verteidigung

Morra ist der Familienname folgender Personen:

 Cameron Morra (* 1999), US-amerikanische Tennisspielerin
 Giacomo Morra (1889–1963), italienischer Unternehmer, Hotelier und Gastronom
 Irene Morra (1893–1978), US-amerikanische Filmeditorin
 Isabella di Morra (um 1520–1545/46), italienische Dichterin
 John Morra (* 1989), kanadischer Poolbillardspieler

 Paola Morra (* 1959), italienische Schauspielerin
 Pierre Morra (1900–1969), französischer Schachspieler
 Roberto Morra di Lavriano (1830–1917), italienischer General und Politiker
 Sebastián de Morra, Hofzwerg König Philipps IV. von Spanien

Siehe auch:

 La Morra
 Mora